OutRun peut désigner :

Musique 
 OutRun est le premier album de Kavinsky sorti en 2013, dont le nom fut choisi en référence au jeu de Sega.
 L'outrun est un genre musical se rattachant à la musique électronique.

Jeu vidéo 
 Out Run est un jeu vidéo d'arcade de course automobile commercialisé par Sega en 1986 sur borne d'arcade puis porté sur de nombreux autres supports.